Rivière du Nord (französisch für „Fluss des Nordens“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Rivière du Nord (Hudson Bay) in Québec 
 Rivière du Nord (New Brunswick) in New Brunswick 
 Rivière du Nord (Ottawa River) in Québec 
 Rivière du Nord, französischer Name des North River (Mattawa River), Nebenfluss des Mattawa River in Ontario

Rivière-du-Nord steht für:
 Rivière-du-Nord, einen Wahlkreis in Kanada
 La Rivière-du-Nord, eine regionale Grafschaftsgemeinde in Québec, Kanada